El término “carta” puede hacer referencia a:

Documento

 Carta, medio de comunicación escrito que un emisor (remitente) envía a su receptor. 

Existen diversos tipos de cartas:

Derecho
Carta ejecutoria, despacho que se libraba en los tribunales al litigante.
 Carta forera, documento relativo a la administración de justicia.
Carta rogatoria, documento que representa una solicitud formal hecha por un tribunal de un país a un tribunal de otro país en relación con algún tipo de asistencia judicial.
 Carta de abolición, aquella por la cual un príncipe absolvía al culpable de un crimen irremisible.
 Carta desaforada, la que se daba contra fuero personal o municipal.
 Carta magna, la constitución de un país.
 Carta otorgada, documento por el cual el rey se comprometía a gobernar a sus súbditos de una forma determinada.
 Carta plomada aquella en que el Príncipe dispensaba alguna gracia o merced y atribuía algún título de posesión. 
 Carta Puebla, documento por el cual los reyes cristianos y señores otorgaban una serie de privilegios.
 Carta (concesión), documento por el que se concede u otorga una autoridad o unos derechos o privilegios sobre algo.
Carta Real, decreto expedido por un monarca británico para legitimar la formación de una persona jurídica
Carta orden, carta que contiene una orden o mandato

Religión
 Carta apostólica, documento oficial elaborado por el Pontífice de la Iglesia Católica
 Carta formada, documento expedido por los obispos que atestaba la ortodoxia de los primeros cristianos.

Comercio
 Carta de crédito, un instrumento de pago.
 Carta de patrocinio, instrumento contractual emitido por una empresa matriz con el fin de acreditar garantía de alguna otra empresa.
 Carta de ventas, conjunto de textos y gráficos que componen la presentación de una oferta de un producto.
Carta de servicio, documento que explica los servicios que ofrecen las organizaciones o empresas

Varias
Cartas credenciales, cartas formales enviadas por un Jefe de Estado a otro para otorgar acreditación diplomática 
 Carta abierta, tipo de carta que ha sido leída por una amplia audiencia.
 Carta blanca, documento que no limita las facultades de la persona a quien se autoriza con ella.
 Carta bomba, sobre o paquete enviado por vía postal o mensajería que contiene algún dispositivo explosivo.
 Carta de intención, tipo de acuerdo no obligatorio que contiene compromisos que más tarde pueden formalizarse.
Carta de presentación, carta que se adjunta o acompaña a otro documento, como el curriculum vitae
Carta documento, servicio mediante el cual se envía una carta a través de una empresa de servicios de correos y que posee valor legal

Automoción
 Carta Verde, documento de seguro de vehículo de motor
Carta rosa, documento similar a la carta verde válido en varios países de África central
Carta marrón, documento similar a la carta verde válido en varios países de África occidental
Carta naranja, documento similar a la carta verde válido en varios países árabes

Historia 
 Carta Magna, documento aceptado por el rey Juan sin Tierra.
 Carta Marina, el más antiguo y correcto mapa sobre los países nórdicos.

Cultura 
 La carta robada (The Purloined Letter, 1844) cuento del escritor estadounidense Edgar Allan Poe;
 Carta de una desconocida, novela de 1922 de Stefan Zweig o alguna película basada en la misma novela;
 La carta (The Letter, 1940), película estadounidense dirigida por William Wyler;
 La carta esférica, novela de Arturo Pérez-Reverte publicada en 2000;
 La carta esférica, película española de 2007 dirigida por Imanol Uribe.

Matemáticas 
 En geometría diferencial, una carta es un sistema de coordenadas local alrededor de un punto.

Juegos 
 Carta o naipe, cada uno de los elementos que compone una baraja y con los que se juegan juegos de naipes.

Varios 
 Carta astral, diagrama usado por los astrólogos para ejercitar la astrología.
Carta estelar, plano del cielo nocturno
 Carta náutica, representación a escala de aguas navegables y regiones terrestres adjuntas.
 Carta de ajuste, una señal de prueba de televisión que se suele emitir en ausencia de programación.
 Carta de Smith, tipo de nomograma, usado en ingeniería eléctrica.
 Cartas de Ishihara, examen para el daltonismo

Véase también 
 La carta